Coco Gauff a fost campioana en-titre, dar nu participă la această ediție.

Câștigătoarea a fost cea jucătoarea de pe locul 74 mondial, Mayar Sherif, care a învins-o în finală pe favorita nr.1 și nr. 7 mondial Maria Sakkari după un meci în două seturi 7–5 și 6–3. Sakkari a pierdut a cincea din cele șase finale disputate în cariera ei. Sherif, în vârstă de 26 de ani, a devenit prima jucătoare egipteană care a câștigat un titlu în Turul WTA. Din cauza ploii, meciurile din semifinale și finala au avut loc sâmbătă.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022